You And I è un singolo della gruppo
inglese Delegation, pubblicato nel 1980 ed estratto dall’ album in studio Delegation.

Classifiche

Note